Gary Holian est un concepteur de jeux américain, auteur de plusieurs produits et articles pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, particulièrement pour le décor de campagne du Monde de Faucongris. Il dirige également la Liste de diffusion électronique "Greytalk" et le site internet "Canonfire!", qui servent tous deux de webmedia pour les fans du Monde de Faucongris. Holian est l'auteur (ou le coauteur) de plusieurs titres, dont L'Atlas de Greyhawk, le Dungeons & Dragons Gazetteer et plusieurs articles pour les magazines "Dragon", "Dungeon", "Living Greyhawk Journal" et "Polyhedron".

Liens externes 
 
 Gary Holian's page at the Great Library of Greyhawk.

Notes et références 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)